Güns heißen folgende geographische Objekte:

 Kőszeg, Stadt im Komitat Vas, Ungarn (deutscher Name)
 Güns (Fluss), ungarisch Gyöngyös, im Burgenland entspringender Fluss, zur Raab bei Sárvár

Siehe auch:
 Günz